Žalud má více významů:

 žalud (plod) – plod dubu, složený z oříšku (či nažky) a číšky
 žalud (penis) – část penisu
 žalud – přední část těla (hlava) žaludovců (Enteropneusta)
 žaludy – hrací barva v některých karetních hrách

příjmení
 Augustin Žalud (1872–1928), též Gusta Žalud, novinář a etnograf
 Jiří Žalud (* 1936), tanečník – baletní sólista
 Josef Žalud (1850–1923), též český advokát a politik
 Stanislav Žalud (* 1932), český a československý politik z Přerova, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Vladimír Žalud (* 1945), český fotbalista

Podobné příjmení 
 Žaloudek

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení